Round ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Round (* 1979), britische Sängerin, Songschreiberin und Musikerin
 Derek Round (1935–2012), neuseeländischer Journalist
 Dorothy Round (1908–1982), englische Tennisspielerin
 Henry Joseph Round (1881–1966), englischer Forscher und Erfinder
 John Horace Round (1854–1928), britischer Historiker
 Steve Round (* 1970), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Round Dance
 Round-Effekt
 Round Hill
 Round Island
 Round-Island-Boa
 Round Midnight
 Round Mountain
 Round-Pen
 Round Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Round Rock
 Round Table
 Round Up